Улица Му́соргского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Мусоргского — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Мусоргского — улица в Барнауле.
 Улица Мусоргского — улица во Владивостоке.
 Улица Мусоргского — улица в Калининграде.
 Улица Мусоргского — улица в Липецке.
 Улица Мусоргского — улица в Москве.
 Улица Мусоргского — улица в Самаре.
 Улица Мусоргского — улица в Твери.
 Улица Мусоргского — улица в Тюмени.
 Улица Мусоргского — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Мусоргского — улица в Днепре.
 Улица Мусоргского — улица в Сумах.

См. также 
 Переулок Мусоргского (Ломоносов)